Gersoppa kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sharāvati River, vattendrag, 
 Jog Falls, vattenfall, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar